Capayán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Capayán, kommun, Catamarca, 
 Capayán (ort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar